Pohulanka peut faire référence à :

en Pologne 

 dans la voïvodie de Lublin
 Pohulanka, un village du powiat de Chełm
 Pohulanka, un village du powiat de Parczew

 Pohulanka, un village de la voïvodie de Mazovie

 Pohulanka, un village de la voïvodie de Podlachie

en Ukraine 

 , un quartier de Lviv.